Изыкчуль — топоним:

 Изыкчуль — посёлок в Большеулуйском районе Красноярского края;
 Изыкчуль — деревня в Ужурском районе Красноярского края;
 Изыкчуль — река в Красноярском крае;
 Изыкчуль — озеро в Красноярском крае.

См. также 
 Изыкчульская — река в Красноярском крае;
 Изык-Чуль — остановочный пункт железной дороги в посёлке Изыкчуль Большеулуйского района.